Copa Libertadores 2004 var 2004 års säsong av Copa Libertadores som vanns av Once Caldas från Colombia efter en finalseger mot Boca Juniors från Argentina. Tre lag från varje land i CONMEBOL deltog, med undantag Brasilien och Argentina som hade fem lag representerade samt Mexiko (från CONCACAF) som enbart fick två lag. Detta innebar totalt 36 deltagande lag. De 36 lagen delades in i nio grupper där varje gruppsegrare samt de fem bästa tvåorna gick till slutspel. De fyra sämsta tvåorna spelade ett speciellt playoff (den sjätte tvåan mötte den nionde och den sjunde mötte den åttonde) där ytterligare två kvalificerade sig för slutspel.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Ranking av grupptvåorna

Playoff
Den sjätte bästa tvåan mötte den sämsta (nionde) på hemmaplan och den sjunde bästa mötte den näst sämsta (åttonde) i en avgörande match, där båda de bättre placerade lagen fick spela på hemmaplan. Det slutade med att São Caetano och Barcelona gick vidare till slutspelet.

Slutspel

Källor

2004 i Sydamerika
2004
Fotbollssäsongen 2004